Gutendorf ist der Name folgender Orte:

 Gutendorf (Arnbruck), Dorf der Gemeinde Arnbruck, Landkreis Regen, Bayern
 Gutendorf (Bad Berka), Ortsteil der Stadt Bad Berka im Landkreis Weimarer Land in Thüringen, Deutschland
 Gutendorf (Kirchweidach), Einöde der Gemeinde Kirchweidach, Landkreis Altötting, Bayern
 Gutendorf (Gemeinde Kapfenstein), Katastralgemeinde und Ortschaft der Gemeinde Kapfenstein, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Gutendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Rudi Gutendorf (1926–2019), deutscher Fußballtrainer
 Werner Gutendorf (1929–1995), deutscher Fußballtorwart
Siehe auch:
 Gudendorf